Фаланга (от гръцкото „фалангос“ – „пръст“) може да се отнася за:

 Фаланга (кост) – в анатомията, термин за костите на пръстите
 Фаланга (формация) – бойна формация, използвана през античността и средновековието
 Испанска фаланга - единствената законна политическа партия в Испания по времето на Франциско Франко